Гавриил Матвеевич Шевченко (13 июля 1888, Кубанская область, Российская империя  — 1942, Коми АССР) — российский военный и политический деятель. Офицер военного времени — вахмистр Русской императорской армии, в период распада Российской империи — советский военачальник — заместитель командующего Уссурийским фронтом, начальник Анучинского партизанского военного района Красной Армии РСФСР и заместитель командующего войсками Приморским фронтом НРА Дальневосточной республики, командир полка Отдельной Дальневосточной кавалерийской бригады Красной Армии, принимавший активное участие в установлении Советской власти в Сибири и на Дальнем Востоке, участник Гражданской войны.

Биография 

Родился в Кубанской области России в казачьей семье Домны Прокофьевны и Матвея Шевченко 13 июля 1888 года. По набору его родители переехали на Дальний Восток для укрепления Уссурийского казачества. Поселились в станице Гродеково, ныне посёлок Пограничный Приморского края.

В ноябре 1909 года был зачислен на действительную военную службу в Уссурийский казачий полк. После окончания кавалерийской учебной команды в мае 1910 года получил звание младшего урядника.

Первая мировая война 

Участвовал в боевых действиях в 1-ю мировую войну, в составе Уссурийского казачьего полка с 1914 по 1917 года, в должности вахмистра. Полный Георгиевский кавалер.

Революция и Гражданская война 

После возвращения на Дальний Восток в 1918 году организовал 1-ый Красногвардейский отряд уссурийского казачества.

С марта по июнь 1918 года начальник советского гарнизона станицы Гродеково.

С июня 1918 заместитель командира Уссурийского фронта, действовавшего против его земляка атамана Калмыкова. После начала чехословацкого мятежа, с остатками фронта перешёл к партизанским действиям против интервентов и белогвардейцев. Его семья, вместе с родителями, была зверски уничтожена калмыковцами.

Операционный район действия партизанского отряда Г. М. Шевченко в 1918 - 1920 годах - юг Приморья (Зыбунный, Шкотово, Сучан). В его отряде действовал в качестве комиссара (идеолога) Я. И. Тряпицын, по воспоминаниям командующего американским экспедиционным корпусом генерала У. Грэвса.

После эвакуации всех экспедиционных сил интервентов и вероломного выступления японских сил,  5 апреля 1920 года, был назначен начальником Анучинского партизанского военного района, в должности которого пребывал по окончании гражданской войны в 1922 году.

Провёл ряд успешных операций против войск противника. Пользовался большой популярностью среди бойцов революционных войск и красных партизан. За активное участие в борьбе за власть Советов на Дальнем Востоке награждён орденом Красного Знамени.

Советский период 

По окончании гражданской войны командовал полком Отдельной Дальневосточной кавалерийской бригады. Одновременно с ноября 1922 по январь 1923 годов являлся членом Пограничного районного ревкома (ст. Гродеково), созданного вместо Управления Уссурийского казачьего войска с целью "перехода от казачьего самоуправления к единой советской административной системе".

В 1924 году демобилизовался с действующей армии и организовал коммуну, параллельно окончив курсы агрономов.

Участвовал в ликвидации антисоветских выступлений и мятежей в составе отрядов ЧОН.

В начале 1930-х годов, в связи с ухудшением здоровья направлен для лечения в Кисловодск, где и проживал с семьёй до 1937 года.

23 июня 1937 года арестован по обвинению в антисоветской агитации. 26 апреля 1938 года Военным трибуналом Северо-Кавказского военного округа осуждён на 10 лет лишения свободы. Находился в лагере в Коми АССР, где и умер от болезни в 1942 году.

В апреле 1958 года Военной коллегией Верховного суда СССР Гавриил Матвеевич Шевченко был реабилитирован посмертно.

Г. М. Шевченко в культуре

В художественной литературе 
 Князев Л. Н. Век свободы не видать. - (персонаж рассказа под именем Матвеич).
 Сычев П. А. Земля омытая кровью. Дальневосточное книжное издательство, Владивосток, 1973. 50000 экз. - (персонаж повести под именем Гавриила Матвеевича Шевченко).

В кинематографе

См. также

Примечания

Литература

Источники 
 Октябрьская революция и гражданская война на Дальнем Востоке. — Москва — Хабаровск, Дальгиз, 1933.
 «Сборник материалов по истории революционного движения на Дальнем Востоке», книги I, II и III. Дальистпарт.
 «Японская интервенция 1918—1922 гг. в документах» И.Минц. — Москва, 1934 г. — 254 стр.

Мемуары 
 Грэвс У. Американская авантюра в Сибири. 1918—1920. Москва: Военгиз, 1932.

Исследования 
 Григорцевич С. Американская и японская интервенция на советском Дальнем Востоке и ее разгром (1918—1922). М., 1957.
 Дальний Восток России в период революций 1917 года и гражданской войны: Сборник научных статей (Материалы к I-й книге 3-го тома"Истории Дальнего Востока России"). — Владивосток: ДВО РАН, 1998. — 292с.

Энциклопедии 
 Шевченко Гавриил Матвеевич. 552-553 с.\Приморский край: краткий энциклопедический справочник. — Владивосток: ДВГУ, 1997. — 596с.

Ссылки 

 Благодарю за доброе отношение к памяти моего деда. Вестник приграничья. 12.10.2019 г.
 Акция "10 имён Пограничного"... Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческая библиотека Пограничного муниципального района»
 Жизнелюбивая оптимистка. Л. Трегубова. Новая жизнь. 04.05.2011 г.
 Гавриил Матвеевич Шевченко р. 1897 ум. 1942
 Матвей Шевченко
 Домна Прокофьевна ? (Шевченко)
 Мария Филипповна ? (Шевченко)
 Вера Гавриловна Шевченко
 По долинам и по взгорьям. Елена Язовских.
 Историческая справка. Правительство Приморского края.
 КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ об активных участниках борьбы за власть Советов в Приморье.
 Главный бой красного атамана. Николай Кутенких. Электронная версия газеты "Владивосток" №4539 (6244) от 17 июль 2019
 Боями почтили память партизан. Федерация Бокса Приморского Края
 Пограничный район. История.
 НА КАУЛЬСКОЙ ВЫСОТЕ.
 Человек и судьба. Исследовательская работа.
 Поселковый сквер станет комфортнее. Светлана Мефодьева 
 История Пограничного района. 
 История и современность Пограничного района. Территория
 ПАРТИЗАН
  К сожалению, редеет их строй. Одоевский совет ветеранов. 31.07.2015 г.